Mardejew ist der Familienname folgender Personen:

 Ilgisar Mardejew (1958–2014), russischer Rallyefahrer
 Airat Ilgisarowitsch Mardejew (* 1987), russischer Rallyefahrer